Matt Murphy – musicista canadese
 Matt Murphy – musicista statunitense
 Matt Murphy – politico statunitense
 Matt Murphy – calciatore inglese
 Matt Murphy – giocatore di football americano statunitense
 Matt Murphy – giocatore di football americano statunitense
 Matt Murphy – wrestler statunitense